antisymmetrische matrix
 antisymmetrische tensor
 antisymmetrische tweeplaatsige relatie